Il Bank Austria Tennis Trophy 1997 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.  È stata la 23ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, che fa parte della categoria Championship Series nell'ambito dell'ATP Tour 1997. Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dal 6 al 13 ottobre 1997.

Campioni

Singolare maschile 

 Goran Ivanišević ha battuto in finale  Greg Rusedski 3–6, 6–7 (4–7), 7–6 (7–4), 6–2, 6–3

Doppio maschile 

 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith hanno battuto in finale  Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil 6–3, 6–4

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1997